Boeing C-19 – jedna z wersji Boeinga 747-100
 Android 19 z Dragon Ball